Иван Владимирович Штырков () — российский самбист и боец смешанных единоборств, бронзовый призёр чемпионатов России по самбо (2013, 2016, 2018), мастер спорта России. В профессиональных смешанных единоборствах провёл 25 поединков, 22 из которых выиграл, 2 проиграл и 1 завершил вничью.

Биография 
Родился 6 сентября 1988 года в Хабаровске. В 1993 году переехал с родителями во Владивосток, где отец отвел его в секцию самбо, так как сам в детстве занимался этим видом спорта. В возрасте 10 лет переехал в Екатеринбург, где поступил в Школу самбо «Уралмаш». Окончил Российский государственный профессионально-педагогический университет.

Профессиональный дебют состоялся летом 2015 года в Екатеринбурге.

Неоднократный призёр чемпионатов России по самбо, выигрывал международные турниры и этапы Кубка Мира, призёр Кубка Мира.

Бронзовый призёр чемпионатов России по самбо 2013, 2016 и 2018 годов, в которых выступал от Екатеринбурга и Свердловской области.

В мае 2018 года избран президентом Академии единоборств Русской медной компании.

В марте 2019 года Иван Штырков подписал контракт с UFC на четыре боя. В июне того же года, когда в его допинг-пробах были найдены следы запрещённых веществ, контракт с организацией был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В мае 2019 года был на столкновениях между сторонниками и противниками строительства храма в Екатеринбурге. Штырков высказал позицию, что за снесённое ограждение люди должны понести наказание.

Во время пандемии коронавируса вместе с другими спортсменами работал волонтером и разгружал фуры с гуманитарной помощью и работал курьером

Выступления в смешанных единоборствах 
С 2015 года выступает в смешанных единоборствах. Все свои бои проводит в промоушене RCC Boxing Promotions. Первые 11 боёв провел в тяжёлом весе, победив среди прочих таких известных бойцов, как Джефф Монсон, Антониу Силва, Филип де Фрайс, Сатоси Исии. После этого перешёл в полутяжёлый вес и одержал две победы — сначала единогласным решением над Кристианом М’Пумбу, а затем, также решением судей, одолел поляка Марчина Лазарса. 5 мая 2018 года он вновь вернулся в тяжёлый вес и провел бой против бразильца Жеронимо дос Сантоса. Поединок получился очень равный и сложный для обоих бойцов — и, как итог, ничья большинством судейских голосов.

27 октября 2018 года, в рамках промоушена RCC, Штырков провёл очередной бой против известного бразильца Фабио Мальдонадо. Бой прошел в промежуточном весе до 98 кг. Победу во втором раунде техническим нокаутом одержал Штырков.

15 декабря в Екатеринбурге в рамках шоу RCC5 Штырков победил в первом раунде болевым приемом на руку бразильца Тиагу Силву.

В июне 2019 года UFC расторгла контракт с российским бойцом, так как к нему возникли претензии у Всемирной антидопинговой организации. Испугавшись возможной дисквалификации бойца после проваленного допинг-теста американский промоушен прекратил сотрудничество со Штырковым.

4 июля 2019 года Иван Штырков подписал контракт с японским промоушеном Rizin. Свой первый бой в новой организации Иван провел 28 июля 2019 года в Сайтаме, одолев южнокорейского бойца Хун Кима. Иван полностью контролировал ход боя и в итоге судьи досрочно прекратили бой, чтобы защитить корейского спортсмена, который пропускал тяжелые удары в партере.

14 декабря 2019 года на турнире RCC 7 Иван Штырков потерпел своё первое поражение в карьере. Его соперником был швейцарский боец японского происхождения Ясубей Эномото, большую часть боёв проведший в России. Поединок проходил в непривычном для Ивана среднем весе, что, очевидно, сказалось на функциональных возможностях российского бойца. Первый раунд Штырков был очень активен как в стойке, так и в партере. Однако во втором заметно устал и попался на удушающий приём.

13 декабря 2020 года в главном поединке турнира ACA 115 Иван Штырков единогласным решением судей уступил Магомеду Исмаилову.

Бой с Джефом Монсоном 
В 2016 году победил ветерана смешанных единоборств 45-летнего Джеффа Монсона удушающим приёмом, через полминуты после начала боя. Спустя три дня после боя Джефф Монсон заявил, что организаторы повели себя нечестно. По его словам, он не мог драться в полную силу из-за травмы бицепса, и заранее предупредил об этом организаторов. Однако по их настоянию Монсон согласился выйти на ринг, но провести лишь показательный бой.

Спортивные достижения в любителях 
 Бронзовый призёр чемпионата России по самбо (3): 2013, 2016, 2018

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Победа
|align=center|22-2-1
| Асылжан Бахытжанулы
|Единогласное решение
|Russian Cagefighting Championship - RCC 13
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-2-1
| Насрудин Насрудинов
|КО (удар и добивание локтями)
|Russian Cagefighting Championship - RCC 12
|
|align=center|1
|align=center|3:06
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-2-1
| Михаил Колобегов
|Техническим нокаутом (удары)
|RCC 11: Штырков - Колобегов
|
|align=center|1
|align=center|2:49
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-2-1
| Артур Астахов
|Нокаут (удары) 
|ACA 131: Абдулвахабов - Диас
|
|align=center|1
|align=center|4:53
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-2-1
| Мурат Гугов
|Раздельное решение
|ACA 120: Фроес — Хасбулаев
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-2-1
| Магомед Исмаилов
|Единогласное решение
|ACA 115
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-1-1
| Михаил Пастернак
|Единогласное решение
|RCC: Road to PFL
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-1-1
| Ясуби Эномото
|Сдача (удушение сзади)
|RCC 7
|
|align=center|2
|align=center|3:59
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-0-1
| Хум Ким
|Технический нокаут (удары)
|Rizin FF 17
|
|align=center|2
|align=center|4:10
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|15-0-1
| Тиагу Силва
|Болевой прием (рычаг локтя)
|RCC 5
|
|align=center|1
|align=center|2:20
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-0-1
| Фабио Мальдонадо
|Технический нокаут (удары)
|RCC 4
|
|align=center|2
|align=center|1:23
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|13-0-1
| Жеронимо дос Сантос
|Ничья
|RСС
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-0
| Марчин Лазарс
|Единогласное решение
|RCC 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Челябинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
| Кристиан М’Пумбу
|Единогласное решение
|RCC 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Сатоси Исии
|Технический нокаут (удары)
|RCC Boxing Promotions Russia vs. Japan
|
|align=center|2
|align=center|3:43
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Филип Де Фрайс
|Технический нокаут (удары)
|RCC Boxing Promotions — Day of Victory 72
|
|align=center|1
|align=center|1:51
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Родни Уоллес
|Единогласное решение
|Titov Boxing Promotion — Shtyrkov vs. Wallace
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Челябинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Антониу Силва
|Единогласное решение
|Titov Boxing Promotion — Shtyrkov vs. Silva
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Рикко Родригес
|Технический нокаут (удары)
|Titov Boxing Promotion: Shtyrkov vs. Rodriges
|
|align=center|1
|align=center|1:55
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Георгий Сакаев
|Технический нокаут (удары)
|Titov Boxing Promotion Big Drama Show: Shtyrkov vs. Sakaev
|
|align=center|1
|align=center|1:08
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Джефф Монсон
|Болевой прием (рычаг локтя)
|Titov Boxing Promotion — Monson vs. Shtyrkov
|
|align=center|1
|align=center|0:31
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Абылкасым Якубов
|Болевой приём (узел плеча)
|Titov Boxing Promotion — Shtyrkov vs. Yakubov
|
|align=center|1
|align=center|1:46
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Николай Рачек
|Болевой прием (скрутка пятки)
|Titov Boxing Promotion — Shtyrkov vs. Rachek
|
|align=center|2
|align=center|2:54
|Первоуральск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Константин Андрейцев
|Болевой прием (рычаг локтя)
|Titov Boxing Promotion — Kafarov vs. Dovlatov
|
|align=center|1
|align=center|1:37
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Виталий Опарин
|Технический нокаут (удары)
|Titov Boxing Promotion — Dovlatov vs. Golubtsov
|
|align=center|1
|align=center|1:01
|Екатеринбург, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Российского профессионально-педагогического университета
Самбисты России
Бойцы смешанных единоборств России
Спортсмены Екатеринбурга